Senj est un toponyme qui peut désigner :
Senj, une ville de Croatie située dans la Lika, dans le comitat de Lika-Senj ;
Senj, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie.